Трошин Володимир Костянтинович — радянський і російський співак, актор театру і кіно
 Трошин Олексій Васильович — Герой Радянського Союзу
 Трошин Сергій Михайлович (1963) — льотчик-випробувач, Герой України

Трошин — гміна в Остроленцькому повіті Мазовецького воєводства
 Трошин — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Трошин — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Трошин — село в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства